В одиночному розряді тенісного турніру Fortis Championships Luxembourg 2003, який проходив в рамках Туру WTA 2003, Кім Клейстерс здобула титул, у фіналі перемігши Чанду Рубін 6-2, 7-5.

Сіяні гравчині 

 Кім Клейстерс (переможниця)
 Чанда Рубін (фінал)
 Елені Даніліду (чвертьфінал)
 Тамарін Танасугарн (2-ге коло)

 Марія Шарапова (півфінал)
 Катарина Среботнік (1-ше коло)
 Алісія Молік (чвертьфінал)
 Марія Антонія Санчес-Лоренсо (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Luxembourg Open